Берегова́я ту́ндра Ба́ффиновой Земли́ (, ) — североамериканский экологический регион тундры, выделяемый Всемирным фондом дикой природы.

Расположение 
Береговая тундра Баффиновой Земли — небольшой экологический регион, расположенный вдоль северных берегов Центральной Баффиновой Земли.

Примечания

Ссылки 
 World Wildlife Fund

Экорегионы Канады
Баффинова Земля
Тундра